Infobrief ist die Bezeichnung:

 für einen (meist elektronischen) Newsletter
 eines Mailing-Produkts